Jeremy Hunt kan syfta på:

Jeremy Hunt (cyklist), född 1974, brittisk tävlingscyklist.
Jeremy Hunt (politiker), född 1966, brittisk konservativ politiker.